Суперкубок Польщі з футболу 2008  — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 липня 2008 року між чемпіоном Польщі клубом Вісла (Краків) та володарем кубка Польщі клубом Легія (Варшава).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2008
Польща
2008 у польському спорті
Події 20 липня
Липень 2008